Напрежение може да се отнася за:

 Електрическо напрежение
 Механично напрежение
 Психическо напрежение – стрес